1-ша лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Україна 
 1-ша лінія — вулиця в місті Київ.
 1-ша лінія — вулиця в місті Кропивницький.
 1-ша лінія — вулиця в місті Луганськ.
 1-ша лінія — вулиця в місті Миколаїв.
 1-ша лінія — вулиця в місті Одеса.
 1-ша лінія — вулиця в місті Полтава.

Росія 
 1-ша лінія — вулиця в місті Краснодар.
 1-ша лінія — вулиця в місті Рязань.
 У місті Санкт-Петербург:
 1-ша лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові
 1-ша лінія — вулиця у Червоногвардійському районі.

Вулиці